Блино́ва — женская форма русской фамилии .
 Известные носители 
 Блинова, Валентина — артистка балета, прима-балерина «Русского балета Монте-Карло» в 1930-х годах.
 Блинова, Евгения Петровна (1907—1979) — советский скульптор. 
 Блинова, Екатерина Никитична (1906—1981) — советский учёный-геофизик, член-корреспондент АН СССР.
 Блинова, Елена Даниловна (1902—1990) — бригадир-овощевод совхоза «Донской», Герой Социалистического труда.
 Блинова, Клавдия Михайловна (1920—1988) — советский военный лётчик, гвардии лейтенант.
 Блинова, Лидия Алексеевна (1948—1996) — советский архитектор, дизайнер, художник, поэт, скульптор, ювелир.
 Блинова, Майя Ильинична (1926—2013) — советская артистка театра и кино.
 Блинова, Ольга Иосифовна (1930—2020) — советский и российский языковед.
 Блинова, Эльмира Гафуровна (1955—2013) — советская и российская поэтесса, прозаик, сценарист, переводчица. См. также